Lista największych portów morskich położonych nad Morzem Bałtyckim, cieśniną Kattegat (zaliczaną do tego morza), a także nad morskimi wodami wewnętrznymi (dane za rok 2015):

Zobacz też 
 porty i przystanie morskie w Polsce

Przypisy 

Listy związane z transportem